Birgisson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Birgir. Die weibliche Entsprechung ist Birgisdóttir (Tochter des Birgir).

Namensträger 
 Bergsveinn Birgisson (* 1971), isländischer Schriftsteller
 Jon Birgisson († 1157), erster Erzbischof von Norwegen
 Jón Þór Birgisson (* 1975), isländischer Rockmusiker
 Sævar Birgisson (* 1988), isländischer Skilangläufer
 Steinar Birgisson (* 1955), isländischer Handballspieler

Patronym
Isländischer Personenname